Bagnols puede referirse a: 

 Bagnols (Puy-de-Dôme), comuna francesa situada en Puy-de-Dôme.
 Bagnols (Ródano), comuna francesa situada en Ródano.